Deux espèces de passereaux de la famille des Tyrannidae portent comme nom alternatif (synonyme) le nom de Tyran à grosse tête :

 Le Tyran janeau (Myiarchus oberi) ;
 Le Tyran mégacéphale (Ramphotrigon megacephalum).

Voir aussi 
 Tyran grosse-tête, ou Tyran gros-tête (Myiarchus stolidus).

Références 

Tyrannidae